Carlo Caniggia – scultore italiano
 Claudio Caniggia – ex calciatore argentino
 Emanuele Caniggia – architetto italiano
 Gianfranco Caniggia – architetto italiano